Ирина Юрьевна Гончарова (, ) — украинская гандболистка, известна по выступлениям за «Днепрянку» (Херсон), "Карпаты" (Ужгород), "Спартак" (Киев), "Галычанка" (Львов) и «Мотор» (Запорожье). В составе сборной Украины — бронзовый призёр Олимпиады-2004, серебряный призёр чемпионата Европы-2000. Заслуженный мастер спорта Украины.

После карьеры игрока стала работать инструктором в фитнес-клубе в Запорожье.

Примечания

Ссылки 
 
 Достижения гандбольной Херсонщины.
 Легенда украинского гандбола «Мотор» прекратил существование.
 Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України спортсменів національної збірної команди України на XXVIII літніх Олімпійських іграх». 

Гандболисты Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Заслуженные мастера спорта Украины
Игроки ГК «Днепрянка»
Игроки ЖГК «Мотор» Запорожье
Игроки ЖГК «Астана»
Игроки женской сборной Украины по гандболу
Гандбольные вратари